Glébovo (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Glébovo (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia